Hrvatska
 Seoce (Nova Kapela), naselje u općini Nova Kapela, 

 BiH
 Seoce (Breza, BiH), naselje u općini Breza 
 Seoce (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj

Vidi i:
 Seoca (razdvojba)
 Seoci (razdvojba)